Melanom Info Deutschland – MID e. V. ist ein deutscher, eingetragener, gemeinnütziger Verein und eine Patientenorganisation für Hautkrebspatienten und deren Angehörige. Der Verein bietet online und offline Hilfe für an Hautkrebs Erkrankte und ihre Familien in Krisensituationen. Der Verein wurde im Jahr 2017 gegründet.

Ziele 
Der Verein wirkt durch evidenzbasierte Wissensvermittlung, Awarenesskampagnen, persönliche Beratung und durch die Vernetzung mit Expertengremien, Kliniken und der Industrie. Der Fokus der Selbsthilfearbeit liegt sowohl im Onlinebereich (Selbsthilfeangebote über Social Media und Videokonferenztools) als auch offline (Gründung von 14 lokalen Gruppen im gesamten Bundesgebiet).

Informationsangebote 
Der Verein betreibt eine  Website, auf der Informationen zu Hautkrebs und  Selbsthilfe zu finden sind. Ein Newsletter informiert über das neueste Geschehen und aktuelle Informationen zum Thema. Flyer zu verschiedenen Themen können sowohl per Post bestellt werden oder stehen zum Download bereit. Videos von Betroffenen oder mit Experten werden auf Youtube und der eignen Website veröffentlicht.

Geschichte 
Melanom Info Deutschland wurde im November 2017 von Astrid Doppler und Katharina Kaminski gegründet. Vorläufer war die Facebookgruppe „Diagnose Hautkrebs - wir lassen dich nicht allein!“, aus welcher die Idee entstand den Verein zu gründen.

Melanom Info Deutschland – MID e. V. ist mit einer Vertreterin im Vorstand der Nationalen Versorgungskonferenz Hautkrebs (NVKH) e.V. vertreten.

Der Verein ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Patientenorganisation
Selbsthilfeorganisation
Hautkrebs
Verein (Deutschland)
Gesundheitswesen (Deutschland)
Gegründet 2017